Dinitrobrenzcatechin ist der unvollständige Name mehrerer isomerer chemischer Verbindungen mit der Summenformel C6H4N2O6

 3,4-Dinitrobrenzcatechin
 3,5-Dinitrobrenzcatechin
 3,6-Dinitrobrenzcatechin
 4,5-Dinitrobrenzcatechin